mundi Genitiv von  „Welt“.

Mundi in Wissenschaft und Geschichte:

 Anima Mundi, ein philosophisches Konzept
 Annus mundi (AM), Beginn der Jahreszählung im jüdischen Kalender bzw. (davon abweichend) eine in byzantinischer Zeit verbreitete Jahreszählung
 Imago Mundi, eine Darstellungsart der Welt in mittelalterlichen Weltkarten
 mappa mundi, eine Weltkarte die den Einschränkungen des Mittelalters unterworfen ist
 stupor mundi, Beiname des römisch-deutschen Kaisers Friedrich II. (HRR)
 Theatrum mundi, eine Metapher für die Eitelkeit und Nichtigkeit der Welt, die in Renaissance und Barock häufig gebraucht wird

Mundi ist der Name folgender Orte:

 Mundi (Indien), im Bundesstaat Madhya Pradesh
 Regina-Mundi-Kapelle

Mundi ist der Name folgender Gewässer:

 Mundi (Fluss), Fluss in Sambia

Mundi ist der Name folgender Vereine und Gruppen:

 Carmina Mundi, ein gemischter Chor aus Aachen
 Comoedia Mundi, ein deutsches Tourneetheater
 Disarmonia Mundi, eine italienische Melodic-Death-Metal-Band
 Süßwarenfabrik Mertens & Jaenicke (M.-und-I.) an der Koloniestraße (Berlin)

Mundi in lateinischen Zitaten:

 Lumen Mundi
 Sic transit gloria mundi

Siehe auch: Mundy